Max Ophüls (1902-1957), réalisateur français d'origine allemande
 Marcel Ophüls (1927- ), fils du précédent, également réalisateur.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif